Чаа-Холь — село, входить до складу Улуг-Хемського кожууна Республіки Тива Російської Федерації.
 Дус-Холь — безстічне солене озеро в Ерзинському кожууні Республіки Тива, Росія, у центральній частині Тувинської котловини.
 Бай-Холь — озеро в Ерзинському кожууні Республіки Тива, Росія.
 Торе-Холь — озеро в Ерзинському кожууні Республіки Тива, Росія.
 Кара-Холь — озеро в Ерзинському кожууні Республіки Тива, Росія.